

Peinture, sculpture, écriture 
 Adriaen van de Velde (1636-1672), peintre, aquafortiste et sculpteur néerlandais. fils de Willem van de Velde l'ancien ;
Bram Van Velde (1895-1981), peintre néerlandais ;
 Charles William Meredith van de Velde (1818-1898), peintre néerlandais ;
 Esaias van de Velde l'Ancien (1587-1630), peintre et graveur néerlandais ;
 Geer Van Velde (1898-1977), peintre néerlandais, frère de Bram Van de Velde);
 Henry Van de Velde (1863-1957), peintre, architecte et décorateur belge de l'Art nouveau ;
 Jan van den Velde (I) (1569-1623), maître écrivain et graveur ;
 Jan van de Velde le Jeune (II) (1593-1641), peintre, dessinateur et graveur néerlandais ;
 Jan van de Velde III (1620-1662); peintre néerlandais ;
 Peter van de Velde (1643-après 1723), peintre brabançon ;
 Pieter van de Velde (1504-1586) dit aussi Pieter de Kempeneer ou encore Pedro de Campaña, peintre, architecte, sculpteur et mathématicien
 Willem van de Velde l'Ancien (1611-1693), peintre néerlandais ;
 Willem van de Velde le Jeune (1633-1707), peintre néerlandais, fils de Willem van de Velde l'ancien ;

Politique 
 Alphonse van de Velde (1834-1911), homme politique ;
 Lucien Van de Velde (1931-), homme politique ;
 Robert Van de Velde (1967-), homme politique ;

Musique, littérature 
 Ernest Van de Velde, auteur de la Méthode rose pour piano et fondateur d'une maison d'édition musicale à Tours absorbée depuis par les éditions Henry Lemoine ;
 Jean-François Van de Velde, bibliothécaire de l'ancienne Université de Louvain ;
 Wannes Van de Velde (né en 1937), chanteur flamand ;

Sports 
 Christian Vande Velde, coureur cycliste américain.
 Jean Van de Velde (1966-), golfeur français ;
 Julie Van de Velde (1993-), coureuse cycliste belge.

Divers 
 Charles William Meredith van de Velde (1818-1898), soldat, peintre, explorateur ;
 François Van de Velde, dit Franciscus Sonnius, (1506-1576), évêque de Bois-le-Duc, puis évêque d'Anvers ;
 Jacques Van de Velde (ou James O. Van de Velde) (1795-1855), prêtre jésuite belge, évêque de Chicago et de Natchez ;
 Jean Van de Velde, réalisateur néerlandais ;
 Jean Baptiste Robert van Velde de Melroy et Sart-Bomal (1743-1824), évêque de Ruremonde ;
 Jean-François Van de Velde (1779-1838), vingtième évêque de Gand ;
 Jeroom Van de Velde (1930-), magistrat, président de la Cour des comptes de Belgique ;
 Peter Van De Velde (1967-),  acteur belge ;
 Theodoor Hendrik Van de Velde (1873–1937), gynécologue néerlandais ;
 .

Toponyme 
 Rue Richard Vandevelde à Bruxelles.

Variantes 
, Van den Velde, Vande Velde, Van de Velde ou Van Velde